Крестов — фамилия; имеет женскую форму Крестова; также топоним.

Фамилия 
 Крестов, Геннадий Алексеевич (1931—1994) — советский учёный-химик, член-корреспондент Академии наук СССР.
 Крестов, Павел Витальевич (род. 1967) — российский учёный-ботаник, специалист в области геоботаники, ботанической географии, биоклиматологии, биоразнообразия, лесной экологии, член-корреспондент РАН (2016).
 Крестов, Пётр Иванович (1890—1941) — священномученик Русской православной церкви.
 Крестов, Сергей Владимирович (1972—2002) — российский футболист.

Топоним 
 Крестов — хутор в Яковлевском городском округе Белгородской области России.

См. также 
 Крестовский